Het Wereldkampioenschap schaatsen allround 1957 werd op 16 en 17 februari in het Fyrvalla te Östersund gehouden.

Titelverdediger was Oleg Gontsjarenko, die in het Bislett Stadion in Oslo wereldkampioen was geworden. Knut Johannesen won zijn eerste titel.

Eindklassement

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

 1957
Langebaanschaatsen in 1957
Schaatsen in Zweden
Sport in Östersund
Schaatsen